Мисцево — топоним.

 Мисцево, деревня, Сельское поселение Дороховское, Орехово-Зуевский район, Московская область
 Мисцево, посёлок, Сельское поселение Новинское, Орехово-Зуевский район, Московская область